Долотенко Зінаїда Тодосівна (1922 — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, ланкова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Долотенко Ігор Юрійович — старший лейтенант, окремий загін спеціального призначення Національної гвардії України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

Примітки